Paronychia – rodzaj roślin z rodziny goździkowatych
 Paronychia, zanokcica – stan zapalny paznokci